Анатолий Бере́зин:
 Березин, Анатолий Алексеевич (род. 1936) — оперный певец, солист Красноярского театра оперы и балета, народный артист России.
 Березин, Анатолий Владимирович (1933—2003) — советский военный инженер, Герой Социалистического Труда.
 Березин, Анатолий Иванович (1931—1998) — советский партийный и государственный деятель.